Gissey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Gissey-sur-Ouche, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Gissey-sous-Flavigny, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Gissey-le-Vieil, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,